Niemcy:
 Celle – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle
 Landkreis Celle – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

Francja:
 Celle – gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Cellé – gmina w regionie Centre
 La Celle – gmina w regionie Owernia
 La Celle – gmina w regionie Owernia
 La Celle – gmina w regionie Centre